Первая лига 1984/1985 () — 51-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 11 августа 1984 года и закончился 23 июня 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1984/1985 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1984/1985 на rsssf.com 

1984/1985
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1984 году
Спорт в Польше в 1985 году